Orbanići est un toponyme qui peut désigner :
 Orbanići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Marčana, comitat d'Istrie.
 Orbanići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Žminj, comitat d'Istrie.